Торса́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Вильбуа-Лавалет. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16382.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-западу от Парижа, в 115 км южнее Пуатье, в 11 км к юго-востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 770 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 533 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 397 были экономически активными, 136 — неактивными (показатель активности — 74,5 %, в 1999 году было 75,6 %). Из 397 активных работали 383 человек (198 мужчин и 185 женщин), безработных было 14 (8 мужчин и 6 женщин). Среди 136 неактивных 40 человек были учениками или студентами, 75 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Эньян (XII век). Памятник истории с 1973 года
 Замок XIII века

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта